Иван Михайлович Соловьёв:
 Соловьёв, Иван Михайлович (1894—1941) — священник, священномученик в Русской православной церкви.
 Соловьёв, Иван Михайлович (1902—1986) — советский психолог.